Världsmästerskapet i bandy för herrar 2003 var det 23:e världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Archangelsk i Ryssland 24-30 mars 2003. Sverige vann turneringen före Ryssland och Kazakstan.

Sverige vann därmed sitt första världsmästerskap sedan 1997, efter att Ryssland dominerat världsbandyn åren kring millennieskiftet i slutet av 1990-talet och början av 2000-talets första decennium genom segrar i världsmästerskapet 1999 och 2001 och Russian Government Cup 1998, 2000 och 2002. Kazakstan tog sin första världsmästerskapsmedalj och för tredje gången blev Finland utan världsmästerskapsmedalj, vilket Finland tidigare bara blivit vid fjärdeplatserna 1965 och 1993. B-gruppen vanns av Vitryssland som dock förlorade mot Norge med 3-7 i kvalmatchen till A-gruppen 2004. Estland gjorde detta år sitt första världsmästerskap i bandy någonsin.

Det var från början tänkt att turneringen skulle spelas i Norge. Men den 7 januari 2002 samlades Norges Bandyforbund och beslutade att avsäga sig arrangörskapet, med drygt ett år kvar till turneringen. I stället erbjöds Ryssland eller Sverige att arrangera världsmästerskapet. Ganska snart utsågs Ryssland till arrangör. Genom att turneringen spelade i slutet av mars undvek man svår kyla, som vid 1999 års världsmästerskap då turneringen spelades i månadsskiftet januari-februari.

Grupp A

Grundserien

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Grupp B

Grundserien

Match om sjunde plats

Kvalmatch till A-gruppen 2004

Externa länkar
Bandysidan - Världsmästerskapet 2003

Källor

Sport i Archangelsk
2003 i Ryssland
Internationella bandytävlingar i Ryssland
Bandysäsongen 2002/2003
2003